Synagoga chasydów z Góry Kalwarii przy ulicy Nadstawnej
 Synagoga chasydów z Góry Kalwarii przy ulicy Zamkowej